Потёсы — топоним:

 Потёсы — упразднённая деревня в Ветковском районе Гомельской области Белоруссии.
 Потёсы — деревня в Бежецком районе Тверской области России.

См. также 
 Потес